Carole Bissig – sciatrice alpina svizzera
 Chiara Bissig – ex sciatrice alpina svizzera
 Semyel Bissig – sciatore alpino svizzero